Соревнования по плаванию проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1951 года для мужчин и начиная с 1954 года для женщин.

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация плавания
 Féderátion Internationale de Natation
 Азиатская федерация плавания (Asia Swimming Federation, AASF)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета